La Loma peut désigner :

Un toponyme 
 , dans la Catamarca, en Argentine ;  
 , Coclé, au Panama ;  
 , une région de la province de Jaén en Espagne, (voir comarques d'Andalousie) ;   
 , à Modesto, en Californie ;  
 , au Nouveau-Mexique ;  
 La Loma, ville de l'Uruguay ;  
 , un district de Quezon City, aux Philippines ;  
 , à Pasadena, en Californie ;  
 La Loma, cimetière à Manille ;  
 , en Californie du Sud ;  
 , à Nuevo León, au Mexique ;  
 , dans la baie de San Francisco ;   
 , un quartier historique.

Voir aussi 
 Bataille de la Loma
 Grenouille de l'arbre La Loma (Hyloscirtus colymba)  
 Salamandre La Loma (Bolitoglossa colonnea)